Wir sind die Croods! ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die von 2015 bis 2017 produziert wurde und auf dem Animationsfilm Die Croods aus dem Jahr 2013 basierte. Die Serie wurde mehrfach für den Annie Award nominiert.

Handlung 
Eep, Grug, Thunk, Ugga, Sandy und Oma bilden zusammen die sechsköpfige Familie „Die Croods“ und wohnen und machen es sich gemeinsam gemütlich in einer Höhle im Ahhh!-Tal zur Zeiten der Steinzeit. Jeden Tag stellen sie sich neuen Herausforderungen und Aufgaben, wie Kämpfe gegen Raubtiere, Interaktionen mit anderen Bewohnern oder Ereignissen in der Natur. Dabei erleben sie viele Abenteuer, die mit Humor erzählt werden und halten als Familie zusammen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde in den Vereinigten Staaten von DreamWorks Animation produziert und basiert auf den Kinofilm Die Croods. Premiere hatte die Serie am 24. Dezember 2015 bei Netflix. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 27. August 2016 auf Super RTL statt. Weitere Ausstrahlungen erfolgten ebenfalls auf Toggo plus.

Zudem wurde die Serie auf DVD und Blu-ray Disc veröffentlicht. Außerdem erschien ein Hörspiel zur Serie auf CD. Außerdem wird die Serie auf den Video-on-Demand-Diensten Amazon Video, Kividoo und Netflix angeboten.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Weblinks 
 
 
 

Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Comedy-Fernsehserie
Zeichentrickserie
Netflix